«Отчаянные герои: Все звёзды» (; сокр. TDAS) — пятый сезон серии мультипликационных сериалов «Отчаянные герои» в жанре ситком, являющийся творением канадской компании «Fresh TV Inc.». Концепция данной телевизионной программы разрабатывается создателями мультсериала «6teen» Дженнифер Пертш и Томом МакГиллисом, а также режиссёрами первого сезона франшизы «Отчаянные герои» — «Остров отчаянных героев», Тоддом Кауффманом и Марком Торнтоном. На канадском телевизионном канале «Teletoon» трансляцию планировалось начать в январе следующего года и американском кабельном молодёжном канале «Cartoon Network» — 10 сентября 2013 года. Показ на территории СНГ начался с 21 апреля 2014 года.

В анимационном сериале встречаются лицом к лицу 14 подростков из первых двух составов в борьбе «добра со злом», которые будут подразделены на новые команды — Героические хомяки и Подлые стервятники, за вознаграждение в виде одного 
миллиона долларов.

Сюжет 
В последний раз когда телезрители видели Криса Маклина и его помощника Шефа Хатчета, Криса посадили в тюрьму (за создание экологической катастрофы в 4 сезоне) а Шеф (наверняка) был на переговорах с продюсерами шоу по поводу съёмки очередного сезона на острове «Ваванаква» с участием частью нового и старого состава шоу. Крис согласился, и его выпустили из тюрьмы, а остров к этому времени был очищен.

В начале сезона четырнадцать участников равномерно распределены на две команды: Героические Хомяки и Подлые Стервятники. В каждой серии обе команды должны пройти испытание, в котором один или более участников могут выиграть иммунитет для своей команды. Выигравшая команда проводит ночь в Спа-Отеле, а проигравшая команда приглашается на Церемонию Ликвидации, где они должны проголосовать против одного из участников команды в будке признаний. Участник, набравший большинство голосов, выбывает из игры. Во время Церемонии Крис МакЛин раздаёт зефир игрокам, которые остаются в игре, а тот, кто не получил зефир — исключается. Устранённый участник должен пройтись по Причалу Позора и принять Смыв Позора, и, по словам Криса: «никогда не вернётся».

Примерно в середине сезона, команды сливаются воедино, после чего продолжаются испытания. Победитель в каждом испытании получает иммунитет и другие участники не могут проголосовать против него. Участников ликвидируют до тех пор, пока два игрока не останутся на острове. Эти два игрока станут финалистами игры. В конце сезона один из участников выигрывает миллион долларов, а проигравший оказывается на втором месте. Тем не менее, проигравший участник становится победителем в альтернативном конце. В конце сезона Майк (в альтернативном конце Зоя) выигрывает миллион долларов, но расстаётся из-за затопления острова (для создания «Рвов ненависти» Шеф использовал гидравлический молоток, который запрещён на маленьких островах), герои спасаются, а остров затонул в море (пародия на Антлантиду).

Участники 
В сезоне участвуют следующие персонажи:
 Алехандро
 Гвен
 Дункан
 Джо
 Лайтнинг
 Зои
 Кортни
 Кэмерон
 Линдси
 Майк/Мэл
 Скотт
 Сьерра
 Сэм
 Хезер

Команды 

Команды
 

 В конце 3 эпизода Кортни перешла в другую команду.
 В конце 3 эпизода Дункан перешёл в другую команду.
 В конце 5 эпизода Кэмерон перешёл в другую команду.

Таблица вылетов

Отчаянные герои: Остров Пакиту 
«Отчаянные герои: Остров Пакиту» () — продолжение пятого сезона «Total Drama Series», не связанное с первой частью сезона. С абсолютно новыми героями и новыми командами, которым предстоит выживать и бороться за приз в миллион долларов.

 Сюжет 

После уничтожения основного острова, шоу переехало на другой остров, который, как оказалось, полностью искусственный, и управляется посредством подземного пульта управления. Местная фауна заменена животными-роботами. На острове нет никаких хижин и удобств, поэтому игрокам приходится самим благоустраивать свои жилища и добывать пропитание, в отличие от предыдущих сезонов. Команды полностью состоят из новых участников. Проигравшие выстреливаются с острова из огромной Пушки Позора. Ко всему прочему, если в эпизоде «Мировое турне» вокальные номера были для участников обязательным условием, то в «Острове Пакиту» на пение наложен строжайший запрет, нарушив который была выдворена одна из участниц (Элла), даже несмотря на свою победу в состязании. Миллион долларов в оригинальном конце получила Скай, а в альтернативном Шон.

Команды 

Команды
 

 В конце 7 эпизода Макс и Скай меняются командами.

Таблица вылетов

Роли озвучивали 
На русский язык мультсериал дублирован студией «Пифагор» в 2014 году. Режиссёр дубляжа — Владимир Герасимов.

Русский дубляж (Отчаянные герои: Все звёзды) 
На русский язык мультсериал дублирован студией «Пифагор» в 2014 году. Режиссёр дубляжа — Владимир Герасимов.

Роли озвучивали (Отчаянные герои: Остров Пакиту)

Русский дубляж (Отчаянные герои: Остров Пакиту) 

 Режиссёр дубляжа — Дмитрий Филимонов.

См. также 
 Cartoon Network
 6teen
 Teletoon

Примечания

Ссылки 
 Первый российский фан-сайт «Total Drama Season 5» 
 Первый российский фан-форум «Total Drama Season 5» 
 Официальный блог создателей «Total Drama Series» 
 Официальный блог компании «Fresh TV Inc.»
 Статья о TDS на сайте компании «Fresh TV»
 Крупнейший англоязычный сайт «Total Drama Season 5»

Мультсериалы по алфавиту
Мультсериалы 2014 года
Total Drama
Мультсериалы США
Рисованные мультфильмы США
Псевдодокументальные телесериалы